Manley – wieś w Anglii, w hrabstwie ceremonialnym Cheshire, w dystrykcie Cheshire West and Chester
 Manley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Manley – wieś w USA, w stanie Nebraska, w hrabstwie Cass